Зелёная Дуброва — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зелёная Дуброва — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Зелёная Дуброва — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Зелёная Дуброва — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

См. также 
 Зелёная Дубрава